Умань — місто в Черкаській області, центр району.

 Умань — тупикова станція Одеської залізниці в однойменному місті.
 Умань — аеродром загального використання, розташований на північній околиці міста Умань.
 Умань — автобусна станція в однойменному місті.
 Умань — ракетний катер проєкту 206МР Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Див. також 
 Наомі Умань — американська режисерка артхаусного кіно.